Asahan steht für:

 Asahan (Fluss), ein Fluss auf Sumatra
 Asahan (Regierungsbezirk), ein indonesischer Regierungsbezirk auf Sumatra
Asahan (Sultanat), ein malayisches Sultanat auf Sumatra von 1630 bis 1946
Asahan (Stadt), eine Kleinstadt im Bundesstaat Melaka, Malaysia